Колодяжний — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Колодяжна.

Відомі носії 
 Колодяжний Арсентій Григорович (1906—1943) — радянський військовик, командир відділення, гвардії молодший сержант. Герой Радянського Союзу.
 Колодяжний Володимир Іванович ( 1945) — український редактор, сценарист.
 Колодяжний Олександр Леонідович (1974—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колодяжний Руслан Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Колодяжна 
 Колодяжна Наталія Олегівна — російська акторка театру та кіно.
 Колодяжна Валентина Сергіївна — радянська російська сценаристка кінознавець, історик кіно та педагог.

Див. також 
 Колодяжне
 Колодязне
 Колодяжненська сільська рада

Українські прізвища